Polanco kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Polanco, ort, Zamboangahalvön, Province of Zamboanga del Norte,

Mexiko 

 Polanco, Mexico City, Distrito Federal, Miguel Hidalgo, 
 Polanco, Chihuahua,

Spanien 

 Polanco (kommun), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 
 Polanco (kommunhuvudort), Kantabrien, Provincia de Cantabria,